

Cinéma et télévision
 Something Wild est le titre original du film américain Au bout de la nuit, réalisé par Jack Garfein en 1961.
 Something Wild est le titre original du film américain Dangereuse sous tous rapports, réalisé par Jonathan Demme en 1986.

Musique
 Something Wild est un album de Children of Bodom sorti en 1997.
 Something Wild est une chanson de John Hiatt présente sur l'album Perfectly Good Guitar.
 Something Wild est une chanson de Iggy Pop présente sur l'album Brick by Brick.
 Something Wild est une chanson d'Andrew McMahon et de Lindsey Stirling utilisée pour la bande originale du film Peter et Elliott le dragon (2016).